Križovljan je lahko:
 Križovljan Radovečki (Hrvaška)
 Križovljan (Hrvaška)